Чемпионат Европы по фигурному катанию 2003 года проходил 20-26 января в Мальмё (Швеция). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

Вновь во всех категориях чемпионами Европы стали представители России. У мужчин золотую медаль завоевал Евгений Плющенко, у женщин победила Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах чемпионами Европы стали Ирина Лобачёва и Илья Авербух.

Результаты

Мужчины 

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Мальмё
2003 год в фигурном катании
Европа
Январь 2003 года
Спорт в Швеции в 2003 году
Фигурное катание
Чемпионаты Европы в Швеции